Вячесла́в Вале́рьевич Кулёмин (14 июня 1990, Ногинск, СССР) — российский хоккеист, нападающий «Динамо».

Карьера 
Воспитанник хоккейной школы Кристалл (г. Электросталь). в 2007 году начал привлекаться в молодёжную команду. В 2008 году был вызван в молодёжную сборную России, юношей не старше 18 лет. Вместе с командой завоевал серебряные медали первенства.

Дебютировал за основной состав ЦСКА в сезоне КХЛ 2008/2009

Основательно закрепился в основной команде в последующих сезонах КХЛ 2009/2010 и 2010/2011. Чередовал игры за основную команду с играми в молодёжной хоккейной лиге в составе «Красной Армии». Является обладателем кубка Харламова. Автор золотой шайбы «Красной Армии» в четвёртом матче финальной серии. Первую шайбу за основную команду, забросил в ворота рижского «Динамо». Сезон 2012/2013 провёл за подмосковный «Витязь», далее пять лет отыграл за нижегородское «Торпедо».

5 октября 2018 года после просмотрового контракта пополнил состав московского «Динамо».

Статистика

Клубная карьера 

 a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Международные соревнования

Достижения

Командные 
Юниорская карьера

Россия

Международные

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Красная армия»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Динамо» Москва